Conrad L’Allemand ist der Name folgender Personen:

* Conrad L’Allemand (Maler) (1809–1880), deutscher Maler und Medailleur
 Conrad L’Allemand (Schauspieler) (1849–1913), österreichischer Schauspieler